TV Ideal pode ser:

 Ideal TV - rede de televisão brasileira sediada em São Paulo, SP;

 Ou ainda
 TV Cuiabá - emissora de televisão brasileira sediada em Cuiabá, Mato Grosso, antiga TV Ideal;
 TV Integração Ituiutaba - emissora de televisão brasileira sediada em Ituiutaba, Minas Gerais, antiga TV Ideal

Ideal